Веребрюсов — русская фамилия.

Известные носители 
 Веребрюсов, Александр Степанович (1846 — 1915) — русский математик и астроном.
 Веребрюсов, Иван Александрович  (1906 — 1988) — советский военный деятель.